Slovo aspekt (z lat. aspectus, pohled, náhled) může znamenat :

 hledisko, stanovisko, úhel pohledu (zorný úhel) na nějakou skutečnost
 vzhled, podoba, stránka nějaké věci
 aspekt (astronomie) – vzájemná poloha nějakého nebeského tělesa vůči Slunci
 aspekt (lingvistika) – lexikálněsémantická kategorie slovesa vyjadřující časovost slovesného děje (slovesný vid – dokonavost/nedokonavost slovesa)
 aspekt (ekologie) – vzhled a podoba biocenózy v určitém období roku
zimní aspekt
 předjarní aspekt
 jarní aspekt
 letní aspekt
 pozdně letní aspekt
 podzimní aspekt
Interní / externí aspekt organizace
 Aspekt (časopis) – slovenský feministický časopis

Externí odkazy